

Geografia 
 Briana – frazione del comune di Noale in provincia di Venezia

Persone 
 Briana Banks – attrice pornografica statunitense
 Briana Blair – pornostar e modella statunitense
 Briana Evigan – attrice e ballerina statunitense
 Briana Gilbreath – cestista statunitense
 Briana Provancha – velista statunitense
 Briana Scurry – calciatrice statunitense

Pagine correlate 
 Briano (disambigua)